Die Swiss Indoors Basel 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Oktober 2018 in Basel stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Wien die Erste Bank Open gespielt, die wie die Swiss Indoors zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten. Der Austragungsort des Turniers war die St. Jakobshalle, die knapp hinter der Basler Stadtgrenze in Münchenstein liegt.

Vorjahressieger waren im Einzel Roger Federer, im Doppel die Paarung aus Ivan Dodig und Marcel Granollers.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die gesamten finanziellen Verpflichtungen lagen bei 1'984'420 Euro, das Preisgeld bei 2'442'740 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 20. und 21. Oktober 2018 in der St. Jakobshalle statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze in der Einzelkonkurrenz sowie ein Platz in der Doppelkonkurrenz, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam eine Lucky-Loser-Paarung im Doppel.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Beträge für den Doppelwettbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 115 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 102 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 80 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP-Website (PDF; 88 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Münchenstein